Sebevražedný oddíl (anglicky Suicide Squad) může být:
 Sebevražedný oddíl – antihrdinský tým v komiksech vydavatelství DC Comics
 Sebevražedný oddíl (film, 2016) – americký film režiséra Davida Ayera z roku 2016
 Sebevražedný oddíl (film, 2021) – americký film režiséra Jamese Gunna z roku 2021